Бонюшко Алиция (; 16 октября 1937, местечко Мядиол Поставского повета Виленского воеводства, Вторая Речь Посполитая — 23 декабря 2019) — польская артистка балета, балетмейстер.

Биография 
Родилась в местечке Мядиоле (ныне районный центр Мядель Минской области). В 1945 году переехала в соседнюю Польшу. Поселилась в Гданьске, где окончила в 1956 году Национальную балетную школу. В 1956—77 годах в Государственной Балтийской опере в Гданьске (с 1962 — ведущая солистка). В 1961—66 годах — педагог балетной школы в Гданьске.

Похоронена на Лостовицком кладбище в Гданьске.

Балетные партии 
 Одетта — Одиллия, («Лебединое озеро»);
 Джульетта («Ромео и Джульетта (Прокофьев)»);
 девушка («Чудесный мандарин»);
 Ниобея («Ниобея»);
 Зобейда («Шехерезада»);
 Прекраснейшая («Пан Твардовский»);
 Хлоя («Дафнис и Хлоя»);
 невеста («Свадьба в Ойцуве»);
 Сирена («Блудный сын»);
 женщина («Броненосец „Потёмкин“»);
 Золушка («Золушка»).

Роли в кино 
 Дневник пани Ганки (Pamiętnik pani Hanki) — 1963 — танцовщица (в титрах не указана)
 Монохромы (Monochromy) — 1965 — танцовщица
 Пепел (Popioły) — 1965 — балерина
 Тандем (Tandem) — 1966 — балерина

Другие фильмы 
 Tańczy Alicja Boniuszko — 1964 — документальный

Примечания

Литература 
 Балет : энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. — М. : Советская энциклопедия, 1981. — 623 стр. : ил.
 Энциклопедия балета  / Энциклопедия балета. 2009—2011. — Режим доступа: http://www.ballet-enc.ru/ .

Ссылки 
 Alicja Boniuszko at IMDb  (на англ. языке)
 Alicja Boniuszko na Filmweb  (на польск. языке)
 Alicja Boniuszko na Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl  (на польск. языке)
 ПОЛЬСКИЙ БАЛЕТ 
 «Тандем» на YouTube

Другие страницы 
 Марек и Вацек

Артисты балета по алфавиту
Артисты балета Польши
Артисты балета XX века
Балетные педагоги по алфавиту
Балетные педагоги Польши
Балетные педагоги XX века
Родившиеся в Мяделе